Мельфи (, ) может означать:
 Мельфи — коммуна в Италии;
 Мельфи — город и подпрефектура в Чаде.